

Падина () — село в Варненській області. Входить до складу общини Девня.
 Падина () — село в Кирджалійській області. Входить до складу общини Ардино.
 Падина () — село в Силістринській області. Входить до складу общини Главиниця.